Nàssir-ad-Din forma part del nom de molts personatges:

 Abu-l-Hàssan Àhmad an-Nàsir li-din-Al·lah, imam zaidita ràssida del Iemen
 Al-Màlik al-Mansur Nàssir-ad-Din Ibrahim ibn al-Màlik al-Mujàhid Àssad, emir aiubita de Homs
 Al-Màlik as-Sàlih Nàssir-ad-Din Muhàmmad ibn Tàtar, soldà mameluc burjita o circassià del Caire
 Al-Màlik as-Sàlih Salah-ad-Din Sàlih ibn an-Nàssir Muhàmmad, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire
 As-Sàlih Nàssir-ad-Din Muhàmmad, soldà mameluc burjita o circassià del Caire
 Hàssan ibn Alí al-Utruix Nàssir-ad-Din, imam alida de Tabaristan
 Nasir al-Din Kubača, mameluc turc de Muizz al-Din Muhammad de Ghur
 Nasir al-Din Mahmud I, sultà de Bengala de la dinastia habshi o abissínia
 Nasir al-Din Mahmud II, sultà de Bengala de la dinastia habshi o abissínia
 Nàssir-ad-Din Mahmud ibn Màlik-Xah, sultà seljúcida
 Nasir al-Din Mahmud Khan, fundador d'una dinastia efímera que va governar a Kalpi
 Nasir al-Din Muhammad, emir d'Elbistan
 Nasir al-Din Muhammad ibn Abd al-Rahim ibn Ali ibn al-Furat al-Misri al-Hanafi, historiador egipci.
 Nasir al-Din Muhammad Shah ibn Jahan Shah ibn Shah Alam I, emperador mogol de Delhi
 Nasir al-Din Muhammad Shah III Tughluq, sultà tughlúquida de Delhi
 Nassir-ad-Din at-Tussí, astròleg/astrònom, matemàtic, filòsof i metge persa
 Nàssir-ad-Din Mahmud-Xah, soldà de Delhi
 Nàssir-ad-Din Xah Qajar, xa de Pèrsia
 Sultanzâde Nâsıreddin II Mehmed Bey, amir o beg karamànida

Notes